Bau může znamenat:

 Bau (jednotka) – indonéská jednotka délky
 Bau (ostrov) – ostrov Fidži
Bau (přírodní památka) –  přírodní památka na katastrálním území Podhradí nad Dyjí a Starý Petřín v okrese Znojmo
 Bau (Sarawak) – město na Sarawaku v Malajsii
 Bau (Súdán) – město v Súdánu na řece Bahr el-Ghazal
 BAU – Business as usual

Externí odkazy